Cadavid ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel León Cadavid Marín (* 1951), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Sonsón-Rionegro
 José Luis Henao Cadavid (* 1954), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Libano-Honda
 Víctor Manuel Ochoa Cadavid (* 1962), kolumbianischer Geistlicher, Militärbischof von Kolumbien